Partido Nacional Agrario ha sido el nombre de los siguientes partidos:

 Partido Nacional Agrario (Perú), partido político peruano. 
 Partido Nacional Agrario (Chile), partido político chileno existente entre 1954 y 1956. 
 Partido Nacional Agrarista partido político mexicano.
 Partido Nacional Agrario (Rumania), partido político rumano